Уймень:
 Уймень — озеро на севере Алтая.
 Уймень — река на севере Алтая.
 Уймень — село в Республике Алтай.